Drakenrijder zoals in boekenserie De Drakenrijders van Pern 
 Drakenrijder uit de serie Het Erfgoed